Хрисеида () — мифологический персонаж, одна из центральных фигур сюжета поэмы Гомера «Илиада». Хрисеида — «отчество», прозвище по отцу, дочери жреца бога Аполлона — Хриса, имя которого, впрочем, также не собственное, а название святилища Аполлона («золотое»). Согласно схолиям к Гомеру, её звали Астинома.

Во время Троянской войны Хрисеида жила в Хрисе и была захвачена греками при взятии Фив Плакийских. 

Как доля в военной добыче она была отдана вождю греческого войска, царю Микен Агамемнону, который использовал её как наложницу. В греческий лагерь явился её отец с просьбой выкупить её. Однако Агамемнон в оскорбительной форме отказал ему. Хрис взмолился к Аполлону, прося наказать обидчиков. Аполлон насылает на лагерь греков мор, эпидемию. Прорицатель Калхант по просьбе Ахилла, согласившегося вступиться, объявляет причину бедствия. Агамемнон нехотя соглашается, оправдываясь, что собирался сделать Хрисеиду женой, и даже предпочёл бы её своей нынешней супруге Клитемнестре. По решению собрания Хрисеида отправляется к отцу с Одиссеем, дарами и жертвами для бога Аполлона.

Хрис получает дочь, Аполлон дары и жертвы, мор прекращается. Однако Агамемнон затаил злобу на Ахилла, который инициировал разбирательство и поручился за безопасность прорицателя. Согласившись вернуть Хрисеиду, царь ещё на собрании угрожает отобрать у Ахилла его наложницу Брисеиду, пленную дочь Бриса, а затем и приводит в исполнение. С этих событий начинается конфликт Агамемнона и Ахилла — основа сюжета Илиады.

У Гомера Агамемнон заявляет, что оставил её девушкой, но римский автор Луцилий сомневался в этом. Из других источников известен миф, что Хрисеида родила от Агамемнона ребёнка, который был воспитан Хрисом и назван в его честь. Позднее к острову, где жил Хрис, причалил корабль Ореста и Ифигении, детей Агамемнона от законной жены, Клитемнестры, которые бежали от царя Тавриды. Хрисеида советовала выдать беглецов преследовавшему их царю, но Хрис, по совету деда, оказал помощь Оресту, своему сводному брату.

В средние века её имя писали Грессида, затем Крессида (см. «Троил и Крессида» — пьеса Шекспира).

В честь Хрисеиды названы астероиды (202) Хрисеида, открытый в 1879 году и (548) Крессида, открытый в 1904 году, а также спутник Урана Крессида, открытый в 1986 году.

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Малая Азия в древнегреческой мифологии
Троянская война